Morello hace referencia a varios artículos:

Personas
Augusto Mario Morello, jurista y académico argentino.
Joe Morello (1928-2011), baterista de jazz estadounidense.
Jorge Morello, ecólogo argentino.
Manuel Morello, futbolista argentino. 
Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine.
Mary Morello, madre de Tom Morello y activista de izquierdas.
Familia Morello, clan mafioso.

Ficción
Jasper Morello, protagonista del corto de animación The Mysterious Geographic Explorations of Jasper Morello.